Příjmení Hlinka, přechýleně Hlinková, je zdrobnělina apelativa hlína.

 příjmení osob
 Alois Hlinka (1925–?) – český fotbalista
 Andrej Hlinka (1864–1938) – slovenský politik
 Bohuslav Hlinka (1927–1989) – český novinář a spisovatel
 Daniel Hlinka (* 1958) - český a slovenský embryolog
 Ivan Hlinka (1950–2004) – český lední hokejista a trenér
 Jaroslav Hlinka (* 1976) – český lední hokejista
 Jiří Hlinka (* 1944) – český hudební pedagog
 Juraj Hlinka (1927–?) – slovenský a československý politik KSS, poslanec FS a SNR za normalizace
 Marek Hlinka (* 1990) – slovenský fotbalista
 Miroslav Hlinka (1972–2014) – český a slovenský lední hokejista
 Miroslav Hlinka (1952) - československý hokejista
 Peter Hlinka (* 1978) – slovenský fotbalista
 Vojtěch Hlinka, uměleckým pseudonymem František Pravda (1814–1904) – český duchovní a spisovatel
 Vojtech Hlinka (1922–?) – slovenský a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec

 podobná příjmení
 Drahomíra Hlínková (* 1928) – česká překladatelka z angličtiny

Externí odkazy 
 

Slovenská příjmení
Česká příjmení